Jean-Baptiste-Anne de Gerlache de Biourge (1767-1833), homme politique luxembourgeois
Étienne de Gerlache (1785–1871), homme politique belge catholique, frère du précédent
Paul de Gerlache (1838-1891), gouverneur provincial belge, petit-neveu du précédent
Alexandre de Gerlache de Waillimont (1860–1908), maître de forge et homme politique luxembourgeois, cousin germain du précédent
Adrien de Gerlache de Gomery (1866–1934), explorateur belge, cousin germain du précédent
Gaston de Gerlache de Gomery (1919–2006), explorateur belge, fils du précédent
Alain Gerlache, journaliste belge

Voir aussi 
 Le détroit de Gerlache situé en Antarctique
 L'astéroïde (69434) de Gerlache

Homonymie de patronyme